Fuat bezeichnet:

 Fuat (Name), einen türkischen männlichen Vornamen 
 Fuat (Iliomar), einen osttimoresischen Suco 
 ein Dorf im osttimoresischen Suco Iliomar I, siehe Iliomar I
 Mazhar-Fuat-Özkan, die türkische Band MFÖ

Siehe auch:
 Fuad (arabischer Vorname)